Cratere Hooke – cratere lunare
 Cratere Hooke – cratere su Marte